David Manning (ambassadeur)
 David Manning (filmcriticus)